Берхин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Берхин, Ефим Борисович (1921—2009) — советский фармаколог. Доктор медицинских наук, профессор.
 Берхин, Илья Борисович (1908—1992) — советский историк. Доктор исторических наук, профессор.
 Берхин, Иона Борисович (1865—1889) — российский писатель и историк еврейского происхождения.
 Берхин, Иосиф Моисеевич (1904—1964) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Берхин, Михаил Юрьевич (1885—1952) — российский издатель, журналист.

Примечания